Estação San Joaquín (Metrô da Cidade do México) — estação de Metrô da Cidade do México, México
 Estação San Joaquín (Metrô de Santiago) — estação de Metrô de Santiago, Chile

San Joaquín